Goggau ist der Name folgender Orte:

 Goggau (Gemeinde Steuerberg), Ortschaft der Gemeinde Steuerberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Goggau, deutscher Name der Ortschaft Coccau in der Gemeinde Tarvis, Provinz Udine, Italien